Agregado-4, em alemão: Aggregat-4, literalmente Agregado-4, ou simplesmente Montagem-4, foi a designação do primeiro grande míssil balístico completamente funcional do Mundo, desenvolvido pela Alemanha para uso durante a Segunda Guerra Mundial.

O míssil A-4 começou a ser desenvolvido em 1939, tendo sido testado pela primeira vez em Março de 1942. O primeiro lançamento bem sucedido, ocorreu em 3 de Outubro de 1942, atingindo velocidade máxima próxima a Mach 5 (4.824 km/h) e 84,5 km de altitude.

Em Outubro de 1944, seguindo a orientação da propaganda de guerra instituída por Joseph Goebbels, atribuiu a esse míssil o nome de Arma de Vingança 2 ou simplesmente V-2 (parte das Armas-V), no entanto, as primeiras unidades de combate da Wehrmacht e da Waffen-SS o chamavam simplesmente de "aggregat" ou "a montagem".

Como arma, o míssil A-4 não chegou a influenciar o resultado da guerra, mas pode ser considerado a origem de todos os mísseis e foguetes modernos. Mais especificamente, do lado Norte americano, o Redstone que por sua vez deu origem a uma série de outros chegando ao Saturno V, e do lado soviético, o R-2, que da mesma forma foi a origem de vários outros, chegando ao Soyuz.

Ver também 
 A-1
 A-2
 A-3
 A-4b
 A-5
 A-6
 A-7
 A-8
 A-9
 A-10
 A-11
 A-12
 V-2
 Foguete
 Míssil
 Wasserfall

Mísseis